Sandstone School ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Sandstone School (Minnesota), ID-Nr. 79001251
 Sandstone School (North Dakota), ID-Nr. 08000278